Blob puede referirse a:

Blob Binario
Binary Large OBjects
Blob, un personaje de Marvel Comics.
The Blob, una película de ciencia ficción.
 Beware! The Blob, secuela del anterior.
The Blob, remake de la primera película.
Blob Wars: Metal Blob Solid, un videojuego.